Três Marias (gemeente), een stad en gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Três Marias (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Três Marias, Portugees voor Drie Maria's